Aarskog ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Eivind Aarskog (* 1976), norwegischer Filmproduzent und Kameramann 

Siehe auch:
 Aarskog-Syndrom (auch Aarskog-Scott-Syndrom), Erbkrankheit